Mar - corpo de água salgada
Dorsal Mesoatlântica - também conhecida como MAR

Cinema
O Mar, filme de 2000 dirigido por Agustí Villaronga

Localidades

Mar (província)

Mar (Esposende)

Mares (Salvador) — bairro do município brasileiro de Salvador

Veja também
Maré
MÄR - série de mangá criada por Nobuyuki Anzai

Desambiguação